Wyszejszaja liha 2011/2012 – 21. sezon rozgrywek o mistrzostwo Białorusi organizowany przez Białoruski Związek Piłki Siatkowej. Zainaugurowany został 1 października 2011 roku i trwał do 2 maja 2012 roku.

Mistrzem Białorusi został klub , który w finale fazy play-off pokonała .

W sezonie 2011/2012 w Pucharze Challenge Białoruś reprezentowały ,  i .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: W fazie zasadniczej uczestniczyło osiem drużyn, które rozegrały ze sobą po cztery spotkania systemem kołowym. Trzy najlepsze awansowały do półfinałów, drużyn z miejsc 4-7 rywalizowały o miejsca 5-8, natomiast zespół, który zajął ostatnie miejsce trafił do baraży.
 Faza play-off: Do rozgrywek dołączył , który grał w rosyjskiej Superlidze. Rywalizacja we wszystkich rundach fazy play-off toczyła się do trzech zwycięstw. W ramach meczów o miejsca 1-4 rozegrano półfinały, mecze o 3. miejsce oraz finały, natomiast w ramach meczów o miejsca 5-8 - półfinały, mecze o 7. miejsce oraz mecze o 5. miejsce. Drużyna, która zajęła 8. miejsce trafiła do baraży.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do trzech zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o miejsca 5-8

Półfinały 5-8 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 7. miejsce 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Baraże

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

Tabela

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Bibliografia 
 

2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Białorusi